Орляки́:

 Орляки — деревня в Велижском районе Смоленской области России.
 Орляки () — род скатов отряда хвостоколообразных.

См. также 
 Орляк (значения)
 Орляковые (значения)